Municipio de Itasca puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Itasca (condado de Sherman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sherman.
 Municipio de Itasca (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.